Războiul slovaco-ungar sau micul război (limba maghiară: Kis háború, slovacă: Malá vojna), a fost un război purtat din martie 23 martie 31/4 aprilie 1939 între Ungaria și prima Republica Slovacă în Slovacia de Est. În perioada interbelică, scopul politicii Ungariei a fost în mod constant revizuirea Tratatului de la Trianon, cu o revenire a granițelor teritoriale ungare la situația de dinaintea Primului Război Mondial, din timpul Imperiului austro-ungar. Unul din țelurile acestei politici era anexarea în întregime sau cel puțin a părții de sud a Slovaciei. Dorințele revizioniste au început să ia forme concrete odată cu alierea Ungariei la alianța dintre statele fascista Germania și Italia la sfârșitul anilor '30 ai sec. XX.

Războiul 

În zori, pe 23 martie 1939, Ungaria a atacat brusc Slovacia. Ungaria a atacat Slovacia fără nici o declarație de război, pentru a prinde armata slovacă nepregătită, deoarece mulți soldați slovaci erau în tranzit din regiunea cehă și nu ajunseseră la unitățile lor slovace încă. Soldați cehi au lăsat nou înființata Slovacie, dar după atacul maghiarilor, mulți dintre ei au decis să sprijine unitățile foste ale lor în Slovacia. În Stakčín nord, vizavi, maiorul Matjka a asamblat un batalion de infanterie și două baterii de artilerie. În sud, în jurul valorii de Michalovce, Stefan Haššik, un ofițer în rezervă și un local slovac secretar al Partidului Popular, a adunat un grup de aproximativ patru batalioane de infanterie și mai multe baterii de artilerie. Mai mult spre vest, vizavi de pasiv, dar pune în pericol Košice-Prešov din față, în cazul în care ungurii mențineau o brigadă de infanterie, maiorul Šivica asamblate unei concentrări slovac al treilea. Pentru partea din spate, un grup de cavalerie și câteva tancuri au fost aruncate împreună la Martin, și detașamente de artilerie pregatit la Banska Bystrica, Trenčin și Bratislava. Cu toate acestea, intervenția germană perturbate sau paralizat libera circulație a acestora, în special în Corpul V. Apărare a fost legat în jos defensiv, astfel cum anexiuni limba maghiară toamna anului trecut a avut livrate liniei de cale ferată numai la Michalovce și Humenné în mâinile lor, întârziind astfel toate întăriri slovacă.Trupele ungare au avansat rapid în estul Slovaciei, care a surprins atât slovaci și germani. În ciuda confuzie îngrozitoare cauzate de mobilizare s-au grăbit și a lipsei disperată de ofițeri, forța Slovace în Michalovce au coagulat suficient pentru a încerca un contraatac de ziua următoare. Acest lucru a fost datorat în mare măsură maiorul Kubícek, care a preluat comanda de la Haššik și au început pentru a obține o aderență mai bună asupra situației. Pentru că ei s-au bazat pe un camion disponibile pe scară largă civile, piese de schimb au fost găsite în curând pentru a repara cinci dintre sabotat OA VZ. 30 mașini blindate în Prešov și au ajuns la Michalovce la 05:30 pe 24 martie. Echipajelor acestora Cehă au fost înlocuite de către echipe de reîncărcare de signalers Slovace de la alte forțe armate tehnic. Ei au fost imediat trimis într-o misiune de recunoaștere la Budkovce, aproximativ 15 km sud de Michalovce, dar nu s-au găsit nici o urmă de unguri.Prin urmare, sa hotărât să contraatac spre est, în cazul în care avanpost cele mai avansate limba maghiară a fost cunoscut a fi la circa 10 km distanță de la Závadka. Autovehicule rutiere-legat blindate angajat buzunar maghiare din față în timp ce Slovacia a rundă de infanterie a lucrat flancurile lor. Curând au forțat ungurii intens in inferioritate numerica pentru a cădea înapoi de la Závadka spre linia principala lor pe râul Okna / Akna, chiar în fața Nižná Rybnica.Masinile blindate au continuat pe drum un pic Závadka trecut, în timp ce infanteria slovacă s-au raspandit afară și a început să desfășoare pe un front de circa 4 km pe fiecare parte a ei, între satele Úbrež și Revištia Vyšné. Infanterie venit prima oară în conformitate cu foc de artilerie limba maghiară în timpul ocupației de Ubrež, la nord de drum. La 23 un atac general a fost lansata pe linia maghiară principal la Nižná Rybnica. Răspunsul limba maghiară a fost acerbă și eficace. Slovacii au avansat în sol deschis cu o precizie de un kilometru de râul Akna cand au inceput sa ia foc de câmp limba maghiară și de artilerie anti-tanc.O mașină blindată a fost lovit în motor și a trebuit să fie retras, în timp ce un al doilea a fost scos în mijlocul drumului de către un 37 mm tun anti-tanc. Infanterie brut, familiarizat cu ofițerii lor noi, mai întâi a mers la sol și apoi a început să se retragă, care în curând transformat într-o panică care pentru unii nu au putut fi oprit înainte de Michalovce, la 15 km in partea din spate. Masinile blindate de infanterie a acoperit retragerea cu mitraliere lor, în scopul de a preveni orice posibilă exercitarea limba maghiară.Târziu pe 24 martie, cu patru mai multe OA VZ. 30 de autoturisme blindate și LT VZ 3. 35 tancuri ușoare și un 37 mm tun anti-tanc a sosit în Michalovce de la Martin pentru a găsi confuzie totală. Devreme, pe 25 martie, au condus spre est, uneori steadying infanterie retragere prin ardere peste capetele lor, asigurându-se astfel reocupată de tot ceea ce până la vechiul Úbrež - Vyšné Revištia linie, pe care maghiarii nu au ocupat. Cu toate acestea, în partea de anti-tanc greșeală din trecut a condus masina knock-out blindate si a fugit direct în linia maghiară, unde a fost capturat.Până acum, elemente din Regimentul 41 Infanterie și o baterie de Regimentul de artilerie de munte 202nd au început să ajungă la Michalovce, și Kubícek planificat un contraatac major pentru prânz, care urmează să fie conduse de tancurile nou-sosit și mașini blindate. Cu toate acestea, presiunea germană a adus cu privire la o încetare a focului înainte de a putea merge inch Pe 26 martie, restul de Regimentul de artilerie de munte 202nd și părți din Regimentele 7 Infanterie și 17 au început să sosească. Au fost acum aproximativ 15.000 de militari Slovace de frezat în jurul valorii de Michalovce, dar, chiar și cu aceste întăriri, un contraatac două au avut puține șanse de succes mai bună decât prima, pentru că ungurii mai numeroase și de coeziune au fost bine săpate-in, si a avut mai mult decât suficient 37 mm anti-tanc tunuri pentru a face față în mod eficient cu 3 rezervoare de lumina moderne, care a reprezentat singurul avantaj, ușoară, posedat de către slovaci.

Războiul aerian

Forțele aeriene slovace 

După divizarea Cehoslovaciei, cele șase regimentele a Forțelor Aeriene a fostei Cehoslovacii au fost, de asemenea, s-au dezintegrate. Cu toate acestea, cele mai mulți dintre ofițeri, piloți experimentați și experți în aviație au fost cehi.

Înainte de 14 martie forțele aeriene slovace (Slovenské vzdušné zbrane) au avut aproximativ 1400 de membri. După ruptura din Cehoslovacia au avut doar 824 stânga. Situația tactică a fost cea mai critică din Slovacia de Est, pe aeroportul Spišská Nová Ves. Cele două escadrile de luptători în acest aeroport au avut doar nouă piloți, și au existat doar trei ofiteri la sediul aeroportului. În plus, situația a fost ce în ce mai critice ca atacurile maghiare au fost în creștere. [3] mulți piloți care zboară împreună în acele zile au fost colectate din diferite părți ale Slovaciei și nu au avut timp pentru a instrui împreună, ceea ce le-a pus la un dezavantaj marcat împotriva pregătite și complete escadrile de limba maghiară. Cele mai bune avion de vanatoare Slovace de timp a fost Avia B-534.

Forțele aeriane maghiare 

Cel mai bun avioan maghiar de la Forțele royale aeriane a fost Fiat CR.32. Ea nu a avut motor la fel de puternic ca un Avia slovac , astfel încât piloți maghiari au încercat să lupte la nivel orizontal, în timp ce slovacii au încercat să combată în câmpii verticale. Dar Fiatul ar putea gestiona mai bine , mai ales dacă au fost slovaci care zboară cu bombe sub aripi, care le-a făcut mai stângace. Fiat CR.32 a avut, de asemenea, arme mai bune.

Urmări 

Cu toate acestea, nu tancurile slovace luminau vreodată în acțiune și o medalie a fost atribuit la omul care a recuperat un knock-out de vehicule blindate din țara nimănui în timpul nopții. Pe de altă parte, nu există nicio îndoială că ungurii au intrat în posesia a cel puțin un LT VZ. 35 cisternă pentru lumină și OA un VZ. 27 vehicule blindate în cursul lunii martie.Contradicțiile sunt imputabile o combinație de ceață de război, propagandă și confuzie între captura maghiară în spațiul carpato-Ucraina și Slovacia de est.

Istoria Slovaciei
Istoria Ungariei
Conflicte în 1939
Istoria Militară a Slovaciei în timpul celui de al doilea război mondial
Istoria Militară a Ungariei în timpul celui de al doilea război mondial
Dispute teritoriale ale Ungariei
Dispute teritoriale ale Slovaciei
Istoria Militară a Slovaciei
Istoria Militară Ungariei